Le qualificazioni del singolare dello Serbia Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Qualificazioni

Teste di serie

  Rajeev Ram (Secondo turno, ritiro a causa di un infortunio alla schiena)
  Antonio Veić (Qualificato)
  Aljaž Bedene (Qualificato)
  Eduardo Schwank (Qualificato)

 Facundo Bagnis (primo turno)
 Josselin Ouanna (ultimo turno)
 Victor Crivoi (ultimo turno)
 Marius Copil  (primo turno)

Qualificati

  Carlos Gómez-Herrera
  Antonio Veić

  Aljaž Bedene
  Eduardo Schwank

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Serbia Open 2012
ATP World Tour 2012